John Craven est notamment porté par :

Patronymes 
 John Craven (1610-1648),  Craven de Ryton, pair anglais ;
 Louis Conte dit John Craven (1912-1981), photographe français ;
 John Craven, présentateur anglais de télévision ;
 John Craven, footballeur ;
 Sir John Craven, homme d'affaires anglais ;
 John Craven, acteur américain.